Torrington (Connecticut), ciutat a l'estat de Connecticut dels Estats Units d'Amèrica.
 Torrington (Wyoming), ciutat a l'estat de Wyoming dels Estats Units d'Amèrica.